Stieper ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Stieper (* 1961), deutscher Komponist und Schriftsteller
 Malte Stieper (* 1974), deutscher Rechtswissenschaftler